Ендрю Брюнетт (,  24 серпня 1973, Садбері) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1989 року.

1993 року був обраний на драфті НХЛ під 174-м загальним номером командою «Вашингтон Кепіталс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Вашингтон Кепіталс», «Нашвілл Предаторс», «Атланта Трешерс», «Міннесота Вайлд», «Колорадо Аваланч» та «Чикаго Блекгокс».

Загалом провів 1159 матчів у НХЛ, включаючи 49 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
Один сезон відпрацював тренером у клубі «Міннесота Вайлд».

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎‎
Задрафтовані «Вашингтон Кепіталс»
Тренери «Міннесота Вайлд»
Уродженці Садбері